Kızıl steht für:

 Kızıl (Insel), eine türkische Insel im Golf von Fethiye
 Bahar Kızıl (* 1988), deutsche Popsängerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Kizil
 Kysyl